Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди женщин 1997 года прошёл с 17 сентября 1995 года по 29 сентября 1996 года. В классе A за выход на чемпионат Европы боролись 16 сборных. Победители групп напрямую отобрались в финальный турнир. Сборные, занявшие вторые и третьи места, получили шанс побороться за оставшиеся путёвки в стыковых матчах.

Класс A 

Победители групп напрямую выходят на чемпионат Европы. Команды, занявшие вторые и третьи места, разыгрывают остальные путёвки в стыковых матчах. Сборные, занявшие последние места в группах, играют стыковые матчи с представителями класса B за право сохранить прописку в высшем дивизионе на следующий отборочный цикл.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Класс B 

Победители групп играют стыковые матчи с командами, занявшими последние места в группах класса A, за право играть в высшем дивизионе в следующем отборочном цикле.

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8 

 Азербайджан снялся с турнира.

Стыковые матчи за выход в финальный турнир

Первые матчи

Ответные матчи

Стыковые матчи за право играть в классе A

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1995 год в женском футболе
1996 год в женском футболе